«Фа́уст»  —  телефильм-опера, снятый в 1982 году в СССР на Украинской студии телевизионных фильмов. Экранизация оперы французского композитора Шарля Гуно, написанной на сюжет первой части трагедии Иоганна Вольфганга фон Гёте «Фауст».

Сюжет 

Телефильм-опера. Экранизация оперы французского композитора Шарля Гуно, написанной на сюжет первой части трагедии Иоганна Вольфганга фон Гёте «Фауст».

В ролях 
 Анатолий Кочерга — Мефистофель (поёт он же)
 Милена Тонтегоде — Маргарита (поёт Гизелла Ципола)
 Арунас Смайлис — Фауст (поёт Анатолий Соловьяненко)
 Ааре Лаанеметс — Валентин (поёт Анатолий Мокренко)
 Владимир Ставицкий — Зибель (поёт Константин Огневой)
 Татьяна Митрушина — Марта (поёт Викторина Мартиросова)
 Вацлав Дворжецкий — старый Фауст (поёт Василий Гриненко)
 Георгий Дворников — Брандер
 Гельдур Сааде — Вагнер (поёт Богдан Гныдь)
 Юрис Аарма — молодой человек
 Юрис Плявиньш — могильщик

Музыканты 
 Хор и оркестр Киевского государственного академического театра оперы и балета им. Шевченко
 Дирижёр — Степан Турчак

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Борис Небиеридзе
 Композитор: Шарль Гуно
 Сценаристы: Борис Небиеридзе, Святослав Крутиков, Иоганн Вольфганг Гёте (автор одноимённой трагедии)
 Оператор: Кирилл Ромицын
 Художник: Олег Костюченко

Технические данные 
 Обычный формат
 Фильм цветной
 Время: 140 мин.

Ссылки 
 Фильм-опера «Фауст» (1982) на сайте kino-cccp.net

Фильмы-оперы СССР
Телефильмы СССР 1982 года
Фильмы студии «Укртелефильм»
Экранизации произведений Иоганна Гёте
Фильмы-оперы по литературным произведениям
Экранизации опер Шарля Гуно